

Géographie 
 Tumba est une localité de Suède située dans le comté de Stockholm ; 
 Tumba est une localité du Rwanda ; 
 Tumba est un village de Serbie situé sur le territoire de la ville de Vranje, dans le district de Pčinja ;
 le lac Tumba est un lac situé en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur.

Musique 
 La Tumba est un genre musical de Curaçao ;
 La Tumba francesa est un genre musical de Cuba ;
 Tumba est aussi le nom de la plus large des congas qui a le son le plus grave. C'est aussi le nom d'autres types de tambours.

Autres 
 Tumba en lingala (langue officielle de la République démocratique du Congo) veut dire la braise ou encore le feu ;
 Tumba en espagnol signifie tombe.

Homonymie de toponyme